Königshuld ist der deutsche Name von Orten, die heute zu Polen bzw. Russland gehören:

 Königshuld, polnisch Osowiec, Ort in Polen in der Woiwodschaft Opole
 ehemalige deutsche Sprachinsel Königshuld, Woiwodschaft Podlachien
 Königshuld, 1938 bis 1946 Friedrichsweiler, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen, seit 1946: Poljanskoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Königshuld I, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, seit 1946: Wyschkino, untergegangener Ort im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Königshuld II, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, seit 1946: Bobrowo (Kaliningrad, Krasnosnamensk), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Torfmoor Königshuld, Kackscher Balis, Moor nahe Sadowo in der Oblast Kaliningrad